Râul Cerna se poate referi la:

 Cerna - râu afluent al Dunării
 Cerna - râu afluent al Vardarului
 Cerna - râu afluent al Mureș
 Cerna - râu afluent al Oltețului

 Râul Cerna (Tulcea)
 Râul Cerna, Crasna
 Râul Cerna, Râușor

Altele 
 Cerna (dezambiguizare)
 Cerna (nume de familie)

Vezi și 
 Râul Cernat (dezambiguizare)

 Râul Cerna Vodă

 Râul Cernu
 Râul Cernuc
 Râul Cernița
 Râul Cernola
 Râul Cernețu
 Râul Cernica
 Râul Cernovăț
 Râul Cernișoara
 Râul Cernișoru
 Râul Cernăzioara
 Râul Cernușorița

Toponime românești